Saxvattentjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Saxvattentjärnen, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (6,81 ha)
Saxvattentjärnen, Lappland, sjö i Dorotea kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn